Le Manipulateur, épisode 21 de la saison 2 de la série télévisée La Quatrième Dimension, diffusé aux États-Unis en 1961 ;
 Le Manipulateur, téléfilm de John McNaughton sur Meyer Lansky, sorti en 1999 ;
 Le Manipulateur (The Racketeer), roman de John Grisham publié en 2012.